

Théâtre 
 L'Évasion, pièce de théâtre d'Auguste de Villiers de L'Isle-Adam, créée en 1887.

Cinéma 
 L'Évasion, film muet français réalisé par Georges Champavert, sorti en 1923 ;
 L'Évasion (), film réalisé par Lance Comfort en 1963 ;
 L'Évasion, film réalisé par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet en 1978 ;
 L'Évasion (), film réalisé par Victoria Muspratt en 1997 ;

Télévision 
 L'Évasion, téléfilm réalisé par Laurence Katrian en 2009.

Roman 
 L'Évasion est le premier tome de la série pour la jeunesse écrite par Robert Muchamore, Henderson's Boys.

Bande dessinée 
 L'Évasion, 1972,  quatrième histoire de la série Jess Long (BD).

Manga 
 L'Évasion (Escape), 1981, manga d'Akira Toriyama.

Voir aussi